Verner Lička, były czeski piłkarz, obecnie trener piłkarski, były trener Wisły Kraków i Polonii Warszawa, ojciec Marcela i Maria
 Marcel Lička, czeski piłkarz, zawodnik SK Kladno, syn Vernera
 Mario Lička, czeski piłkarz, zawodnik Stade Brest, syn Vernera